

Musica 
 Stones – album discografico in studio del cantante statunitense Neil Diamond
 Stones – singolo del duo musicale svizzero Zibbz
 The Stones – gruppo musicale neozelandese
 12 Stones – gruppo musicale Christian rock/post-grunge statunitense

Persone 
 Dwight Stones – ex altista e commentatore televisivo statunitense
 John Stones – calciatore inglese

Pagine correlate 
 Rolling Stones (disambigua)
 Sticks and Stones